

Cinema 
S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine (S.W.A.T.) – film del 2003 diretto da Clark Johnson
S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine 2 (S.W.A.T. Firefight) – film del 2011 diretto da Benny Boom
S.W.A.T. (Te jing dui) – film del 2019 diretto da Ding Sheng

Televisione 
S.W.A.T. – serie televisiva statunitense del 1975
S.W.A.T. – serie televisiva statunitense del 2017

Videogiochi 
SWAT – serie di videogiochi della Sierra Entertainment:
Daryl F. Gates' Police Quest: SWAT
Police Quest: SWAT 2
SWAT 3: Close Quarters Battle
SWAT 4
SWAT 4: The Stetchkov Syndicate
SWAT Force
SWAT: Target Liberty
SWAT - videogioco della Sculptured Software;
E-SWAT: Cyber Police - videogioco della SEGA;

Altro 
 SWAT – acronimo di Special Weapons And Tactics, i corpi speciali della polizia statunitense
Swāt – fiume del Pakistan
Distretto di Swat – distretto del Pakistan, precedentemente noto col nome di Uḍḍiyana
 Swat – stato principesco del subcontinente indiano